Neoporteria ist der Gattungsname sowohl einer Pflanzen- als auch einer Tiergattung in folgender Bedeutung:

 Synonym zu einem Teil der Kakteengattung Eriosyce, der Begriff wird derzeit für eine Sektion innerhalb dieser Gattung verwendet
 Spinnengattung aus der Familie der Finsterspinnen, siehe Neoporteria